Cimarrón generalmente se refiere a un animal doméstico asilvestrado. Además, puede designar:

En botánica 
 El cimarrón, fruto del árbol Byrsonima crassifolia.
 El cimarrón, nombre vulgar de la planta Eryngium foetidum.
 El cimarrón, nombre vulgar de las plantas del género Senna.

En artes 
 Cimarrón (1931), película dirigida por Wesley Ruggles.
 Cimarrón (1960), película dirigida por Anthony Mann.
 El Cimarrón (1969-1970), obra musical de Hans Werner Henze.
 El Cimarrón (2007), película de Iván Dariel Ortiz.
 Cimarrón, biografía histórica de Miguel Barnet sobre Esteban Montejo, último cimarrón cubano.
 Cimarrón, banda musical de joropo de los Llanos (colombo-venezolanos) del Orinoco.

Toponimia

En Argentina 
 El Cimarrón, poblado.

En Estados Unidos 
 El río Cimarrón, cauce fluvial.
 Cimarrón, poblado del estado de California.
 Cimarrón, poblado del estado de Colorado.
 Cimarron, poblado del estado de Kansas.
 Cimarron, poblado del estado de Nuevo México.
 Cimarron City, poblado del estado de Oklahoma.
 Cimarrón, condado del estado de Oklahoma.

Miscelánea 
 El negro cimarrón, esclavo rebelde.
 El perro cimarrón uruguayo, raza de perro.

Enlaces externos